

Miejscowości w Polsce 
 Łęczyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew 
 Łęczyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce

Miejscowości na Ukrainie
 Łęczyn – wieś w rejonie berezieńskim, w obwodzie rówieńskim

Zobacz też 
 Łęczyn Dolny
 Łanczyn

Przypisy